KEP est un sigle qui peut désigner :
 King Edward Point, une base britannique située en Géorgie du Sud ;
 kinetic energy penetrator (en français, pénétrateur à énergie cinétique), un type de munition qui utilise l'énergie cinétique pour pénétrer la cible.

 Kep, une municipalité du Cambodge.
 École dans l'Égypte antique :
 « Enfant du Kep », un titre donné aux princes et princesses d'Égypte antique élevés à la cour royale.